Peter van Portugal, hertog van Coimbra (Portugees: Pedro) (Lissabon, 9 december 1392 - Slag bij Alfarrobeira, 20 mei 1449) was tussen 1439 en 1448 regent van het koninkrijk Portugal uit het huis Aviz.

Biografie 
Peter van Portugal was een zoon van koning Johan I van Portugal en Philippa van Lancaster. Hij werd in 1439 benoemd tot regent van Portugal als plaatsvervanger voor de toenmalige koningin Eleonora van Aragón, die bij het Portugese hof in ongenade was gevallen.

Peter was een van de favoriete zonen van Johan I van Portugal, die voor een uitstekende opleiding voor Peter had gezorgd. Hij groeide op in een rustige omgeving, vrij van de intriges die aan het hof gebruikelijk waren. 
In 1415 vergezelde hij zijn vader bij de verovering van Ceuta en werd de dag na de verovering tot ridder geslagen.

In 1418 bezocht hij Hongarije, waar hij door keizer Sigismund beleend werd met het markgraafschap Treviso. Omdat dit gebied inmiddels was veroverd door de republiek Venetië was dit niet meer dan een titel. Toch stuurde Venetië later onderhandelaars naar Lissabon om de prins afstand te laten doen van zijn rechten.

In 1429 trouwde hij met Isabella van Aragón, gravin van Urgel.

Peter regeerde over Portugal zolang Alfons V, de zoon van de voormalige koning, zijn broer Eduard van Portugal, nog minderjarig was. Peters halfbroer Alfonso, de graaf van Barcelos, was zijn grootste rivaal en deze slaagde erin om de jonge koning voor zich te winnen.

Ondertussen voer het land wel bij de regering van Peter. Zijn broer Hendrik de Zeevaarder organiseerde ontdekkingstochten over de Atlantische Oceaan.

Toen Alfonso V meerderjarig werd verklaard in 1448, keerde hij zich tegen Peter, en verklaarde alle wetten en verordeningen die tijdens diens regentschap waren afgekondigd als ongeldig. Peter werd beschuldigd van een samenzwering tegen de koning, iets wat later onjuist bleek te zijn, en er brak een oorlog uit. Tijdens de Slag bij Alfarrobeira werd Peter verslagen en stierf op het slagveld.

Hierna viel het land min of meer in handen van zijn halfbroer, de hertog van Bragança.

Huwelijk 
Uit het huwelijk met Isabella van Aragón werden zes kinderen geboren:

 Peter van Coimbra, 5e connetabel van Portugal (1429-1466). 
 Johan van Coimbra (1431-1457), getrouwd met Charlotte van Lusignan, prinses van Cyprus. 
 Isabella van Coimbra (1432-1455), koningin van Portugal door haar huwelijk met Alfons V van Portugal. 
 Jacob van Coimbra (1434-1459), kardinaal en aartsbisschop van Lissabon. 
 Beatrix van Coimbra (1435-1462), getrouwd met Adolf van Kleef, heer van Ravenstein. 
 Filippa van Coimbra, prinses van Portugal (1437-1493) later non.

Voorouders

Huis Aviz
Persoon in de 15e eeuw